Соревнования по дзюдо в весовой категории до 78 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 14 августа. Приняла участие 21 спортсменка.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр